Караби́нный у́зел — сочетание альпинистской верёвки с карабином. Позволяет применить узлы в новом качестве и улучшить свойства. Например, затянутый узел на карабине распускать легче, если выщелкнуть карабин, чем затянутый на самом себе узел. Карабинные узлы можно поделить на схватывающие, удавки, тормозящие.

Карабинные схватывающие узлы 
 Карабинный узел — для транспортировки пострадавшего при спасательных работах
 Узел Бахмана — для полиспаста
 Узел стремя — для самостраховки
 Автоблок — для самостраховки
 Клемхайст — для самостраховки
 Глухая петля — для временного позиционирования на станции
 Тандем прусик — для страховки при спасательных работах

Карабинные удавки 
 Карабинная удавка — для навесной переправы
 Польский узел — для страховки

Карабинные тормозящие узлы 
 Узел UIAA — для динамической страховки
 Узел двойной UIAA — для спуска тяжестей
 Узел Мунтера мула — для организации плавающих точек крепления
 Узел Гарда — для полиспаста
 Карабинный тормоз — для спасательных работ
 Мини-полиспаст — для подъёма груза или снятия нагрузки с верёвки при спасательных работах
 Радиум — для спуска груза при спасательных работах

См. также 
 Список узлов

Литература 
 Захаров П. П., Степенко Т. В. Школа альпинизма. Начальная подготовка: Учеб. Ш67 издание — М.: Физкультура и спорт, 1989. — 463 с., ил. 
 А. В. Лебедихин, Основы альпинизма и скалолазания, Учебное пособие. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004. 130 с.
 Шамов А. П. Способы и схемы вязки узлов и их применение в туристской технике: Учебное пособие. — Ростов-на-Дону: РГПУ, 2006. — 72 с., 127 илл. 
 Расторгуев Михаил Викторович, Ситникова Светлана Анатольевна, Карабинные узлы: Издательство «Кроу Лимтед»; Москва; 1995 
 Балабанов Игорь Владимирович, Узлы. Москва, 43 с. 
 Демус Валерий Анатольевич, Большая книга узлов. Рыбацкие, охотничьи, морские, туристские, альпинистские, бытовые: Издательство «Клуб Семейного Досуга»; 2014; С. 288

Примечания

Ссылки 
 Карабинные узлы
 Карабинный узел

Узлы, применяемые в альпинизме